Barba Cortés  ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Barba Cortés (* 1953), mexikanischer Fußballspieler, siehe Carlos Barba 
 Javier Barba Cortés (* 1943), mexikanischer Fußballspieler, siehe Javier Barba
 Leonardo Barba Cortés (1949–2018), mexikanischer Fußballspieler, siehe Leonardo Barba
 Leopoldo Barba Cortés (* 1941), mexikanischer Fußballspieler, siehe Leopoldo Barba
 Salvador Barba Cortés, mexikanischer Fußballspieler, siehe Salvador Barba